Ичунь (伊春) — городской округ в провинции Хэйлунцзян (КНР)
 Ичунь (宜春) — городской округ в провинции Цзянси (КНР)